Vedby (Öland-N)
 Vedby (Öland-M)

Öland is een eiland in de Oostzee dat bij Zweden hoort.